

Prénom 

En particulier, on peut citer Ferréol Cannard, biathlète français.

Une rue Ferréol Bolo, honore un conseiller municipal nantais.

Avec une autre orthographe, il y a aussi Jacques-Féréol Mazas, violoniste français, et Féréol Dedieu.

Saints chrétiens 
  (sans tiret)

Patronyme 

 Andréa Ferréol, actrice française ;
 Félix Féréol, médecin français ;
 Marcel-Augustin Ferréol Achard, plus connu sous son pseudonyme Marcel Achard, écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur français ;

 Roger Ferréol (1880-1959), chansonnier, parolier et directeur de salles français ;

 Tonance Ferréol, préfet de la Gaule du , et son fils, sénateur, également nommé Tonance Ferréol.
 Toussaint Ferréol-Peltier (1792-1854), homme de loi et politique canadien.

Toponymes 
  (avec tiret)

Patronyme français